Цветичанин — фамилия. Известные носители:

 Цветичанин, Данко (род. 1963) — югославский и хорватский баскетболист.
 Цветичанин, Лука (род. 2003) — сербский футболист.